La famille d'Alviano est une famille patricienne de Venise, agrégée à la noblesse vénitienne en 1508 dans le chef du général de la République Bartolomeo d'Alviano. La famille s'éteignit en 1537 avec son fils unique Livio Attilio, seigneur de Pordenone.

Famille de la république de Venise
Patronyme italien